UAP puede referirse a:

Universidad 
 Universidad Adventista del Plata, una universidad privada argentina ubicada en la provincia de Entre Ríos.
 Universidad Alas Peruanas, una universidad privada peruana ubicada en Lima.
 Universidad Autónoma de Puebla, universidad pública Mexicana ubicada en Puebla.

Miscelánea 
 UAP,  acrónimo en inglés de "unidentified aerial phenomenon" ("fenómeno aéreo no identificado"), en sustitución de ovni.